Teodósio — imperador romano do 
 Teodósio II — imperador bizantino do 
 Teodósio (filho de Ataulfo) — filho de Ataulfo e Gala Placídia
 Teodósio (filho de Heráclio) — filho de Heráclio e Martina
 Teodósio (filho de Maurício) — filho de Maurício e coimperador no  e VII
 Teodósio III — imperador bizantino do 
 Teodósio Zticas — homem ilustre bizantino do 
 Teodósio I de Alexandria — Patriarca e papa alexandrino do 

 Teodósio (prefeito augustal) — prefeito augustal do 
 Teodósio de Jerusalém — patriarca hierosólimo do 
 Teodósio I de Constantinopla — Patriarca constantinopolitano no 
 Teodósio I, Duque de Bragança — duque português do 
 Teodósio II, Duque de Bragança — duque português dos séculos XVI/XVII
 Teodósio, Príncipe do Brasil ou Teodósio III, Duque de Bragança — herdeiro do trono no

Outros 
 Emanuel Teodósio de La Tour de Auvérnia, Duque de Bulhão — duque soberano de Bulhão
 Emanuel Teodósio de La Tour de Auvérnia, Cardeal — o Cardeal de Bulhão, cardeal católico

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história